Versus kan syfta på:

 Versus (latin) – ett latinskt ord
 Versus populum – en liturgisk term

Media 
 Versus (TV-kanal) – en amerikansk sportkanal
 Versus (film) – en japansk actionfilm

Musik

Album
 Vs. – ett musikalbum av Pearl Jam
 Versus (EP) – en EP från 2010 av Usher
 Versus (album av Kings of Convenience) – ett musikalbum från 2001 av Kings of Convenience
 Versus (album av The Haunted) – av det svenska bandet The Haunted
 Versus the World – ett musikalbum av Amon Amarth, släppt 2002

Sånger
 Versus (låt av Ladytron) – sista låten på Velocifero, ett album av Ladytron